Багыбек Кундакбаевич Кундакбаев (; 10 октября 1926, , Кызылординская область, Казахская ССР, СССР — 22 января 2010, ) — советский и казахский , , , ,  (1996),  (1989). Заслуженный деятель Казахстана (1995).

Биография 
Родился 10 октября 1926 года в поселке Сулутобе Сырдарьинского района Кызылординской области.

В 1955 году окончил театрально-художественный факультет Ташкентского государственного театрально-художественного института им. Н. Островского.

В 1963 году окончил аспирантуру Московского государственного института театрального искусства.

В 1964 году защитил учёное звание кандидата искусствоведения, тема диссертации: «Становление, развитие и рождение Семипалатинского казахского театра».

В 1996 году защитил учёное звание доктора искусствоведения, тема диссертации: «Основные этапы развития казахского театра».

Трудовая деятельность 
Трудовую деятельность начал в 1955 году заведующим литературным отделом Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова.

С 1956 по 1958 годы — преподаватель истории искусства в республиканском культурно-просветительском училище г. Жамбыл.

С 1958 по 1980 годы — младший, старший научный сотрудник Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова.

С 1981 года — заведующий отделом театрального искусства Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова.

С 1967 по 1989 годы — преподаватель Казахской государственной консерватории им. Курмангазы.

С 1989 по 2010 годы — доцент, профессор, заведующий кафедрой «История и теория театрального искусства» Казахской Национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова.

Научные, литературные труды 
Основные направления деятельности: исследование истории театра и драматургии, театральная критика, преподавание истории и теории театра, театральная критика.

Основные научные работы:
 1966 по 1971 годы — «История советского драматического театра» 6 том.
 1971 — «Режиссер и время».
 1976 — «Путь театра».
 1981 — «Театр и время».
 1983 — «История советского драматического театра». Казахский театр (автор главы на английском, немецком, французском языках).
 1986 — «Казахскому театру — 40 лет».
 1986 — «Годы становления». Сборник.
 1987 — «История театроведения народов СССР».

Опубликовано монографии «Мухтар Ауэзов и театр» (1997), «Современность и театральное искусство» (2001), «размышления о театре» (2006) и др.

Автор более 300 научных трудов и около 700 различных статей. Научный очерк «О Национальном театре» переведен на английский, немецкий, французский языки.

Награды и звания 
 1995 — Указом Президента Республики Казахстан от 22 октября 1995 года награждён почётным званием «Заслуженный деятель Казахстана». () за большой вклад в развитие отечественной культуры и театральной критики и театральной педагогики, многолетнюю плодотворную деятельность.
 1996 — Академик Евразийского отделения искусствоведения Российской академии естествознания.
 2005 — Государственная премия имени Шокана Уалиханова за монографию «Некоторые проблемы психологии в художественной прозе».
 2007 — Указом Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2007 года награждён Орденом «Курмет» за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 2007 — Государственная стипендия Республики Казахстан в области культуры и искусства.
 Награждён благодарственным письмом Первого Президента Республики Казахстан.
 Почётный работник образования Республики Казахстан и Отличник образования Республики Казахстан.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Ташкентского театрального института
Выпускники театроведческого факультета ГИТИСа
Преподаватели Казахской консерватории
Преподаватели Казахской академии искусств им. Т. К. Жургенова
Почётные работники образования Республики Казахстан
Члены Союза писателей Казахстана